Usseau, commune française des Deux-Sèvres ;
 Usseau, commune française de la Vienne.

Homophone 
 Ussau
 Ussau, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Tadousse-Ussau ;
 Tadousse-Ussau, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme